Twaroch ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Twaroch (1963–2018), österreichische Auslandskorrespondentin
 Franz Twaroch (1892–1933), österreichischer Fußballspieler
 Johannes Twaroch (* 1942), österreichischer Schriftsteller
 Paul Twaroch (1932–2021), österreichischer Journalist und Manager